Набоких — фамилия, известные носители:

 Набоких, Александр Игнатьевич (1874—1920) — российский и украинский геолог и почвовед, профессор.
 Набоких, Павел Андреевич (род. 1989) — российский фристайлист.